Desa Raharja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Raharja (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 107,55), Jawa Barat, 
 Desa Raharja (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 107,82), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar